Ву́лиця Кі́рова — радянська назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

У Російській Федерації на жовтень 2017 року налічувалося 2958 вулиць, названих на честь Сергія Мироновича Кірова.

Сучасні назви

Вулиця Кірова — вулиця у Джанкої, Автономна Республіка Крим.
 Вулиця Кірова — вулиця у Донецьку.
 Вулиця Кірова — вулиця в Євпаторії, Автономна Республіка Крим.
 Вулиця Кірова — вулиця у Керчі, Автономна Республіка Крим.
 Вулиця Кірова — вулиця у Красноперекопську, Автономна Республіка Крим.
 Вулиця Кірова — вулиця в Ялті, Автономна Республіка Крим.

Колишні назви 
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Колосова в Авдіївці, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в Андрушівці, Житомирська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Щербініних в Бабаях, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Покровської вулиці в Балаклії, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Поліської вулиці в Баранівці, Житомирська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Пристін в Барвінковому, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Степана Руданського в Барі, Вінницька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Грузької вулиці в Бахмачі, Чернігівська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Героїв Праці в Бахмуті, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Європейської вулиці в Бердянську, Запорізька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в Березані, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Пилипонівської вулиці в Бершаді, Вінницька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Сковороди в Білицькому, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Північної вулиці в Білозерському, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Симона Петлюри в Білої Церкві, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Паркової вулиці в Білокуракиному, Луганська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Пасківка в Білопіллі, Сумська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Святотроїцького узвіза в Богуславі, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Великопромінської вулиці в Борисполі, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Джерельної вулиці в Бородянці, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Родини Кістяківських в Боярці, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у Броварах, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Затишної вулиці в Будах, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Яблунської вулиці у Бучі, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Богодухівської вулиці в Валках, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Петра Кірова в Василівці, Запорізька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Патріотичної вулиці в Василькові, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Вишневої вулиці в Васищевому, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Олега Горбачова в Введенці, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Південної вулиці в Веселому, Запорізька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Лазурної вулиці в Високому, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Квіткового провулка в Вишгороді, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Бузкової вулиці в Вільнянську, Запорізька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Батозької вулиці в Вінниці.
 Вулиця Кірова — колишня назва Торгової вулиці в Вовчанську, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в Волновасі, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Березової вулиці в Ворзелі, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Озерної вулиці в Воронежі, Сумська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Річної вулиці в Гайсині, Вінницька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Євгена Онацького в Глухові, Сумська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Європейської вулиці в Гнівані, Вінницька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Богдана Хмельницького в Гостомелі, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Свято-Миколаївської вулиці в Городні, Чернігівська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Весняної вулиці в Гребінках, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Набережної вулиці в Грицеві, Хмельницька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Коровки в Гуляйполі, Запорізька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Борейської вулиці в Дергачях, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Соборної вулиці в Дашеві, Вінницька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Гончара у Дніпрі.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Старий Шлях у Дніпрі.
 Вулиця Кірова — колишня назва Магістральної вулиці в Дробишевому, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Рудникової вулиці в Добропіллі, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Володимирської вулиці в Дунаєвцях, Хмельницька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Різдвяної вулиці в Есхарі, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Миру в Ємільчиному, Житомирська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Свободи у Жмеринці, Вінницька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Максима Пошедіна в Жовтих Водах, Дніпропетровська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Хмельницької вулиці в Залізному, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Академіка Амосова у Запоріжжі.
 Вулиця Кірова — колишня назва Центральної вулиці в Зарічному, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Мжанської вулиці в Змієві, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Підгірної вулиці в Золочеві, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Незалежності в Іллінцях, Вінницька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Івана Мирошниченка в Ізюмі, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Бочанівка в Ічні, Чернігівська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Озерної вулиці в Кагарлику, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Євгена Гуцала в Калиновці, Вінницька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Шевченка в Кам'яному Броді, Житомирська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Сухої вулиці в Кам'янці, Запорізька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Соборної вулиці в Кам'янському, Дніпропетровська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Митрополита Володимира Сабодана в Києві.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Михайла Грушевського у Києві.
 Вулиця Кірова — колишня назва Зарічної вулиці в Кириківці, Сумська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Квіткової вулиці в Кирилівці, Запорізька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Козацької вулиці в Клавдієво-Тарасовому, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Пантелеймона Куліша в Козелеці, Чернігівська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Джерельної вулиці в Козятині, Вінницька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Івана Мазепи в Конотопі, Сумська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Тараса Шевченка у Коростені, Житомирська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Мартина Небаби в Коростишеві, Житомирська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Східної вулиці в Коротичі, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Соборної вулиці в Корюківці, Чернігівська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Миргородської вулиці в Костянтинівці, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Благовіщенської вулиці в Краснограді, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Східної вулиці в Кремінній, Луганська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Ковальської вулиці в Кривому Розі, Дніпропетровська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Сидора Беларського в Крижополі, Вінницька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Сонячної вулиці в Куп'янську-Вузловому, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Східної вулиці в Кураховому, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Івана Франка в Ладижині, Вінницька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Привокзальної вулиці в Лиману, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Лиманної вулиці в Лиманському, Одеська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Замкової вулиці в Липовеці, Вінницька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Осьмушин Яр в Лисичанську, Луганська область.
 Вулиця Гора Кірова — колишня назва вулиці Попова Гора в Лисичанську.
 Вулиця Кірова — колишня назва Олімпійської вулиці в Лозовій, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Богословської вулиці в Лосинівці, Чернігівська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Петра Болбочана в Луцьку.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Касіча в Люботиі, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Миколи Романенка в Малині, Житомирська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Козацької вулиці в Малинівці, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Шкільної вулиці в Мангуші, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Мар'їнської вулиці в Маріуполі, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в Маневичях, Волинська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Героїв України у Мелітополі, Запорізька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Паркової вулиці в Мені, Чернігівська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Дружби в Мерефі, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Троїцької вулиці у Миколаєві.
 Вулиця Кірова — колишня назва Яблуневої вулиці в Миронівці, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Покровської вулиці в Млинові, Рівненська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Незалежності в Ніжині, Чернігівська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Затишної вулиці в Нікольському, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Гетьманської вулиці в Новгороді-Сіверському, Чернігівська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Казкової вулиці в Новій Боровій, Житомирська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Ремісничної вулиці в Нової Водолагі, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Дружби в Новоайдарі, Луганська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Квіткової вулиці в Новогродівці, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Андрія Гурічева в Новомиргороді, Кіровоградська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Олеся Гончара в Новомосковську, Дніпропетровська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Соборної вулиці в Новопокровці, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Свободи в Овручі, Житомирська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Базарної вулиці в Одесі.
 Вулиця Кірова — колишня назва Паркової вулиці в Оратові, Вінницька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Каштанової вулиці в Оріхові, Запорізька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Заозерної вулиці в Охтирці, Сумська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Михайла Кутузова в Павлограді, Дніпропетровська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Малої Київської вулиці в Переяславі, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Рощинської вулиці в Песочині, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Героїв Чорнобиля в Південному, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Кам'янка в Погребищі, Вінницька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Льва Ландау в Покотилівці, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Осінної вулиці в Покровську, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Сагайдачного в Пологах, Запорізька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Козацької у смт Понінка, Хмельницька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Овражної вулиці в Попасній, Луганська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Квіткової вулиці в Приазовському, Запорізька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Соборної вулиці у Приморську, Запорізька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва проспекта Іоана Путивльського у Путивлі, Сумська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Цегельної вулиці в Радомишлі, Житомирська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Набережної вулиці в Радулі, Чернігівська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Виноградної вулиці в Райгородку, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Вересневої вулиці в Ріпках, Чернігівська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Бузкової вулиці в Ржищеві, Київська бласть.
 Вулиця Кірова — колишня назва Вишневої вулиці в Рогані, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Дружби в Розівці, Запорізька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Володимира Самойлова в Роздільній, Одеська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Освіти в Рокитному, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Соборної вулиці в Рокитному, Рівненська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Вознесенської вулиці в Ромнах, Сумська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Антоновича в Ружині, Житомирська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Івана Карпенка-Карого в Сахновщині, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Лісової вулиці в Сватовому, Луганська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Олімпійської вулиці в Свесі, Сумська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Тихої вулиці в Селидовому, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Центральної вулиці в Сєвєродонецьку, Луганська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Зеленої вулиці в Сіверську, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Піщаної вулиці в Сквирі, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Музейної вулиці в Слов'янську, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Віктора Максименка в Сновську, Чернігівська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Злагоди в Соледарі, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Слобідської вулиці в Ставищі, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Полевої вулиці в Станиці Луганської, Луганська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Монастирської вулиці в Старобільську, Луганська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Веселої вулиці в Старому Криму, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Герасима Кондратьєва в Сумах.
 Вулиця Кірова — колишня назва Липневої вулиці в Таращі, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Сонячної вулиці в Теплику, Вінницька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Євгена Купчинського в Теребовлі, Тернопільська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Володимирської вулиці в Тетієві, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Призаводської вулиці в Токмаці, Запорізька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Лесі Українки в Торецьку, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Грушевського в Тростянеці, Сумська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Воїна-афганця Олега Степанюка в Тульчині, Вінницька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Миру в Українську, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Загребельної вулиці в Українці, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Київської вулиці у Фастові, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Молочної вулиці в Харкові.
 Вулиця Кірова — колишня назва Лютеранської вулиці в Херсоні.
 Вулиця Кірова — колишня назва Володимирської вулиці у Хмельницькому.
 Вулиця Кірова — колишня назва Монастирської вулиці в Хмільнику, Вінницька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Культури в Хорошевому, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Покровської вулиці в Чабанах, Київська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Злагоди в Часовому Ярі, Донецька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Святотроїцької вулиці в Черкасах.
 Вулиця Кірова — колишня назва Литовської вулиці у Чернігові.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Юрія Немирича в Черняхові, Житомирська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Берег в Чопі, Закарпатська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Зачуговської вулиці в Чугуєві, Харківська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва вулиці Максима Залізняка в Шепетівці, Хмельницька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Квіткової вулиці в Якимівці, Запорізька область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Бузкової вулиці в Ямполі, Сумська область.
 Вулиця Кірова — колишня назва Лівобережної вулиці в Ясногірці, Донецька область.

Див. також 
 Проспект Кірова
 Кіров

Примітки 

Вулиці, названі на честь людей